Никола́й Миха́йлович Беля́ев:
 Беляев, Николай Михайлович (1890—1944) — советский учёный-материаловед, член-корреспондент АН СССР.
 Беляев, Николай Михайлович (1899—1930) — российский историк-византинист.
 Беляев, Николай Михайлович (1922—2015) — участник штурма Рейхстага в 1945 году.